Герцог Глостерский и Эдинбургский () — наследственный титул в системе Пэрства Великобритании (1764—1834). Дополнительный титул — граф Коннот.

История 
Двойной герцогский титул был создан 19 ноября 1764 года для принца Уильяма Генри (1743—1805), третьего сына принца Фредерика Уэльского и принцессы Августы Саксен-Готской, младшего брата короля Великобритании Георга III.

Ему наследовал в 1805 году его единственный сын, принц Уильям Фредерик, герцог Глостерский и Эдинбургский (1776—1834). Был женат с 1816 года на принцессе Марии Великобританской, своей двоюродной сестре и четвертой дочери короля Георга III. Их брак был бездетным.

Герцоги Глостерские и Эдинбургские 
 1764—1805: Принц Уильям Генри, 1-й герцог Глостерский и Эдинбургский (25 ноября 1743 — 25 августа 1805), третий сын принца Фредерика Уэльского (1707—1751) и принцессы Августы Саксен-Готской (1719—1772)
 1805—1834: Принц Уильям Фредерик, 2-й герцог Глостерский и Эдинбургский (15 января 1776 — 30 ноября 1834), единственный сын предыдущего и Марии Уолпол (1736—1807).

Генеалогия

См. также 
 Герцог Глостерский
 Герцог Эдинбургский

Источники 
 Leigh Rayment’s Peerage Page 
 Gloucester and Edinburgh, Duke of (GB, 1764—1834) bei Cracroft′s Peerage